Mala Huba je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Buzeta, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 55 stanovnika te 17 obiteljskih kućanstava.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 68 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji